Die Meistriliiga 2002 war die 12. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 30. März 2002 und endete am 3. November 2002.

Saison 
Der FC Flora Tallinn konnte seinen Titel aus der Vorsaison verteidigen, und spielte als amtierender Estnischer Meister in der folgenden Champions League Saison 2003/04. Gleich drei der acht Vereine, die Levadias von Maardu, Pärnu und Tallinn, gehörten dem Ukrainer Viktor Levada.

Der FC Lootus Kohtla-Järve ging am Ende der Saison in die Relegation, gegen den FC Kuressaare, der den 2. Tabellenplatz in der Esiliiga 2002 belegt hatte. Das Levadia Team aus Pärnu, der FC Levadia Pärnu, musste als Aufsteiger wieder in die Zweitklassige Esiliiga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Torschützenliste

Weblinks 
 Statistiken bei rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002